Парсіфаль, Парциваль, Парсеваль, Персіваль, Персеваль (, , , ) — прізвище, а також старовинне чоловіче ім'я. Зменшувальна форма вказаного імені є «Персі» ().

 Парсіфаль — епос.
 Парсіфаль — персонаж.
 Парсіфаль — опера.

Особи
 Спенсер Персіваль — британський державний діяч.
 Персіваль Ловелл — американський астроном.
 Марк-Антуан Парсеваль — французький математик.
 Франсуа-Огюст Парсеваль-Гранмезон — французький поет.
 Жан-Жак Косен де Персеваль — французький сходознавець.
 Люк Персеваль — фламандський театральний режисер і актор.
 Артур Ернест Персіваль — британський воєначальник.

Інше
 2095 Парсіфаль — астероїд.
 Рівність Парсеваля — теорема.
 Теорема Персеваля — теорема.
  — поїзд на маршруті «Париж-Гамбург».
 Парсіфаль (фільм, 1951) — фільм від Деніела Мангране
 Парсіфаль (фільм, 1982) — фільм від Ганса Хульшера
 Парсіфаль (фільм, 1983) — фільм від Ганса-Юргена Зіберберга
 Парсіфаль (фільм, 1993) — фільм від Брайана Ларджа
 Парсіфаль (фільм, 1999) — фільм від Хоранта Холфелда